Karlsbrunn bezeichnet

Karlsbrunn, Ortsteil von Großrosseln, Saarland
Karle, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
Karlová Studánka, Gemeinde im Okres Bruntál, Tschechien
Siehe auch
 Karlsbrunnen
 Karlsquell
 Carlsbrunn